Louis Brunet peut désigner :

 Louis Brunet (1847-1905), homme politique français, sénateur de La Réunion ;
 Louis Brunet (1870-1927), homme politique français, député de la Seine ;
 Louis Brunet (1899-1987), homme politique français, sénateur des Français résidant en Tunisie.